39405 Mosigkau – asteroide della fascia principale
 Mosigkau – frazione della città tedesca di Dessau-Roßlau
 Castello di Mosigkau – residenza nobiliare a Dessau-Roßlau